Бонда́рко:

 Бондарко, Александр Владимирович (1930—2016) — советский и российский лингвист, один из создателей функциональной грамматики, член-корреспондент РАН (1997).
 Бондарко, Лия Васильевна (1932—2007) — советский и российский лингвист-фонетист, профессор СПбГУ.
 Бондарко, Михаил Владимирович (род. 1977) — российский математик, профессор РАН.
 Бондарко, Николай Александрович (род. 1975) — российский лингвист, профессор РАН.